église Saint-Jean-l'Évangéliste d'Autun
 église Saint-Jean-l'Évangéliste de Barizey
 église Saint-Jean-l'Évangéliste de Bard-le-Régulier
 église Saint-Jean-l'Évangéliste de Beaufays
 église Saint-Jean-l'Évangéliste de Brentford
 église Saint-Jean-l'Évangéliste de Château-Gontier
 église Saint-Jean-l'Évangéliste de Cudos
 église Saint-Jean-l'Évangéliste de Dole
 église Saint-Jean-l'Évangéliste de Drancy
 église Saint-Jean-l'Évangéliste des Scolopi de Florence
 église Saint-Jean-l'Évangéliste de Genappe
 église Saint-Jean-l'Évangéliste d'Indianapolis
 église Saint-Jean-l'Évangéliste du Luat
 église Saint-Jean-l'Évangéliste de Luc
 église Saint-Jean-l'Évangéliste de Marigny
 église Saint-Jean-l'Évangéliste de Massangis
 église Saint-Jean-l'Évangéliste de Nice
 église Saint-Jean-l'Évangéliste d'Ouveillan
 Église Saint-Jean-l'Évangéliste de Portobello à Édimbourg
 Église Saint-Jean-l'Évangéliste de Saint-Sébastien-sur-Loire 
 église Saint-Jean-l'Évangéliste de Saint-Servan
 église Saint-Jean-l'Évangéliste de Smolensk
 église Saint-Jean-l'Évangéliste de Taulis
 église Saint-Jean-l'Évangéliste de Teilhet
 église Saint-Jean-l'Évangéliste de Truro
 église Saint-Jean-Baptiste-et-Saint-Jean-l'Évangéliste de Vilnius
 église Saint-Jean-l'Évangéliste de Wissembourg

Voir aussi
 Basilique Saint-Jean-Baptiste et Saint-Jean l'Évangéliste à Toruń (Pologne)